Église Notre-Dame-de-la-Visitation peut faire référence aux édifices suivants :

Belgique
 Église Notre-Dame de la Visitation de Nalinnes
 Église Notre-Dame de la Visitation de Villers-la-Ville

Canada
 Église Notre-Dame-de-la-Visitation, à Champlain (Québec)

France
 Église paroissiale Notre-Dame-de-la-Visitation à Auby 
 Église Notre-Dame-de-la-Visitation à Blonville-sur-Mer
 Église Notre-Dame-de-la-Visitation à Dammarie-les-Lys (diocèse de Meaux]
 Église Notre-Dame-de-la-Visitation à Fontan
 Église Notre-Dame-de-la-Visitation à Lescure